Суук-Су (значения):

 Суук-Су — переводится как «Суук» — «Холодная», «Су» — «Вода»

Топоним 
 Суук-Су — средневековый могильник в Крыму.
 Суук-Су — река в южнобережном Крыму, город Алушта.
 Суук-Су — бывшее имение семьи инженера-мостостроителя Владимира Березина и Ольги Соловьевой; модный курорт начале XX века в Гурзуфе.
 Суук-Су — прежнее название села Лесное Судакского горсовета Крыма.
 Суук-Су — вариант названия реки Судак.

См. также 
 Суук-Коба
 Суук-Чишма